Duvillard ist der Familienname folgender Personen:

 Marguerite Duvillard-Chavannes (1851–1925), Schweizer Frauenrechtlerin
 Robin Duvillard (* 1983), französischer Skilangläufer
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971–2017), französische Skirennläuferin